Saira bezeichnet:
 Saira (Córdoba), Ort in Argentinien
 Saira (Vorname), weiblicher Vorname

Saira ist der Nachname von:
 Esko Saira (* 1938), finnischer Biathlet